Avenue de la Chapelle  peut désigner:
 Avenue de la Chapelle à Bruxelles ;
 avenue de la Chapelle à Paris.